Attaché scientifique peut être :
 Attaché scientifique (diplomatie)
 Attaché scientifique (pharmacie)